El Castellar hace referencia a varios artículos:

Lugares en Aragón (España)
 El Castellar (Teruel), municipio de la comarca Gúdar-Javalambre.
 El Castellar (Torres de Berrellén), asentamiento humano hoy despoblado, en Torres de Berrellén.
 El Castellar (espacio natural), en las inmediaciones de dicho asentamiento.
 El Castellar (Berrueco), poblado celtibérico en Berrueco (Zaragoza). Yacimiento arqueológico.